Trinity Methodist Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Trinity Methodist Episcopal Church (Connecticut), ID-Nr. 07000697
 Trinity Methodist Episcopal Church (Delaware), ID-Nr. 78000916
 Trinity Methodist Episcopal Church (Iowa), ID-Nr. 98000380
 Trinity Methodist Episcopal Church (South Carolina), ID-Nr. 94001053
 Trinity Methodist Episcopal Church (Hamilton County, Tennessee), ID-Nr. 80003826
 Trinity Methodist Episcopal Church (Knoox County, Tennessee), ID-Nr. 82003984
 Trinity Methodist Episcopal Church (Texas), ID-Nr. 75001968